Займанка (), село, 
Сомовский сельский совет, 
Зачепиловский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322284002. Население по переписи 2001 года составляет 159 (70/89 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Займанка находится на правом берегу реки Орель, в 3-х км от места впадения в неё реки Берестовая, русло реки сильно заболочено, на нём много лиманов, его частично используют под канал Днепр-Донбасс, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Сомовка, в 8-и км — пгт Зачепиловка.

История 
 1741 - дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. 
 Орнитологический заказник местного значения «Заишанский», Площадь 157,1 га.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района